Rózsadomb földrajzi névként a következő helyeket jelenti:

 Rózsadomb, község Szlovákiában
 Rózsadomb, városrész Budapest II. kerületében
 Csepel-Rózsadomb, városrész Budapest XXI. kerületében
Filmek
 Rózsadomb (2003) magyar film